В одиночному жіночому розряді тенісного турніру Відкритий чемпіонат Японії з тенісу 1987, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Катарина Малеєва здобула титул, у фіналі перемігши Барбару Геркен 6-2, 6-3.

Сіяні гравчині 

 Мелісса Гарні (чвертьфінал)
 Катарина Малеєва (переможниця)
 Кеті Джордан (чвертьфінал)
 Бетсі Нагелсен (півфінал)

 Сара Гомер (2-ге коло)
 Патрісія Гі (1-ше коло)
 Іноуе Ецуко (півфінал)
 Енн Гоббс (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Відкритий чемпіонат Японії з тенісу